Viqueque (gemeente), een gemeente van Oost-Timor
Viqueque (stad), een stad in Oost-Timor